Název Malá Skalice má více sídel:

 Malá Skalice (Zbraslavice) – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora
 Malá Skalice (Česká Skalice) – část města Česká Skalice v okrese Náchod

Externí odkazy